Военное кладбище () — военный мемориал жертв Первой мировой войны. Расположено в Фольяно-Редипулья в Италии, в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Гориция.

Открыто во время фашистского правления в 1938 году. Занимает площадь более 100 гектаров. Здесь покоятся останки более, чем 100 000 итальянских и австро-венгерских солдат и офицеров, погибших в битвах при Изонцо во время Первой мировой войны. 

Служит символическим памятником всем 689 000 солдатам Италии, погибшим во время Первой мировой войны. Крупнейший военный мемориал в Италии и один из крупнейших в мире.

Галерея

Ссылки 
 Sacrario Militare di Redipuglia

Культовые сооружения, построенные в 1938 году
Здания и сооружения, построенные в 1938 году в Италии
Кладбища Италии
Воинские кладбища Первой мировой войны
Культовые сооружения Фриули — Венеция-Джулии
Фашистская архитектура